Disa bezeichnet
 einen Asteroiden, siehe (1319) Disa
 die Orchideengattung Disa (Orchideen)
 eine singhalesische Bezeichnung für einen Distrikt, siehe Distrikt in Sri Lanka
 eine Unified-Messaging-App für Android-Smartphones

DISA steht für:
 Dansk Industri Syndikat A/S, dänischer Hersteller von Gießereianlagen (Disamatic-Formautomat)
 Defense Information Systems Agency, eine Organisationseinheit des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten
 Differenzierte Sauganlage, eine spezielle Bauform eines Schaltsaugrohrs
 Direct Inward System Access, beschreibt die Möglichkeit, sich von Außen in eine Telefonanlage einzuwählen, um einen internen Rufton zu bekommen
 eine "Wegfahrsperre" für elektronische Konsumgüter: Diebstahlschutz, Artikelsicherung und Warensicherung

Abkürzung